Стегозаври (Stegosauria) — клада птахотазових динозаврів, що існувала від середньої юри до ранньої крейди. Мали характері два ряди пластин і шипів від шиї до хвоста. Хоча їхній вигляд добре впізнаваний у популярній культурі, стегозаври вивчені погано через малу кількість знайдених залишків.

Кладограма стегозаврів згідно з Raven та Maidment, 2017:

Примітки 

Стегозаври